Indywidualne Mistrzostwa Świata na długim torze 1991

Wyniki 
 28 lipca 1991 r. (niedziela),  Mariańskie Łaźnie

1991
1991 w long tracku
1991 w Europie
Czechosłowacja w XX wieku